Northumberland County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Northumberland County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Northumberland County (Virginie) – okres státu Virginie

a okresu v Kanadě:
 Northumberland County (Ontario) – okres provincie Ontario